Протестантизм в Бутане — крупнейшее направление христианства в стране. По данным энциклопедии «Религии мира» Дж. Г. Мелтона в 2010 году в Бутане насчитывалось 2,1 тыс. традиционных протестантов и ещё 5,8 тыс. верующих местных независимых христианских движений протестантского толка. За десятиление 2000—2010 гг. протестанты были самой быстрорастущей религиозной группой в стране.

По данным справочного издания «Операция мир» в 2000 году в Бутане действовало 110 протестантских общин и домашних церквей.

Протестантизм распространён преимущественно среди этнических меньшинств Бутана — ораонов, санталов, непальцев, ади, тамангов, магаров, ассамцев. Небольшое число протестантов есть также среди народов нгалоп, шарчоб и кхенг.

История 
Первыми христианами в Бутане, по всей видимости были португальские иезуитские миссионеры Эстеван Кассела и отец Кабрал, посетившие Бутан в 1627 году на пути из Коччи в Тибет.

В 1797 году английский баптистский миссионер Уильям Керри отправился к границам Бутана. В отчётном письме миссионерскому обществу в Англию он сообщает, что был принят с почестями, обменялся подарками и призывает общество прислать миссионеров в Бутан.

В 1892 году в приграничных с Индией общинах начали служение сотрудники Скандинавского миссионерского альянса. Вскоре к ним присоединились миссионеры Сантальской миссии; служение проводилось среди санталов при поддержке Северной евангелической церкви. Уже в XX веке Церковь Шотландии создала несколько школ в западном Бутане (в том числе институт в Джакаре); после объединения в 1970 году преемником миссии стала Церковь Северной Индии. Сантальская миссия, поддерживаемая норвежскими, шведскими и финскими лютеранами, внесла большой вклад в развитие здравоохранения Бутана, открыв ряд медицинских клиник в восточной части страны. Несмотря на широкое социальное служение, традиционные протестантские миссии не добились успеха в христианизации Бутана.

В середине XX века подпольные протестантские общины появляются в юго-западной части Бутана, среди непальцев и лепча. Во второй половине XX века в протестантизм переходят некоторые бутанцы, работавшие в Индии. В 1990-х годах в Бутан проникают различные пятидесятнические и неопятидесятнические группы из Индии и Непала. В 1995 году в стране начинает служение харизматическая евангельская группа, известная как  и связанная с организацией . Именно евангеликам (в первую очередь, пятидесятникам) удалось построить широкую сеть подпольных домашних церквей в крупных городах и на юге страны.

Распространение протестантизма вызвало озабоченность у властей Бутана; в 1990-х годах правительство существенно ограничивает религиозные свободы. Практически, были запрещены въезд иностранных миссионеров и ввоз религиозной литературы; законом запрещался переход из одной религии в другую. В 2000 году в Бутане были запрещены любые публичные богослужения и молитвы, кроме буддистских. Однако, с середины 2000-х годов, на фоне процесса демократизации страны, происходит постепенное ослабление религиозного преследования. В 2010 году правительство страны заявило о возможности официального признания христианства, чуть позже заявив о готовности начать регистрировать христианские общины. Однако по состоянию на апрель 2014 года заявка на регистрацию христианской конфедерации остаётся без ответа МВД Бутана.

Конфессиональный состав 
Большинство бутанских протестантов являются прихожанами различных пятидесятнических и харизматических домашних церквей (5 тыс.). Самой крупной харизматической организацией является , насчитывающая до 3 тыс. верующих в 80 общинах. , межденоминационная евангельская церковь действующая в стране с 1997 года, объединяет 1 тыс. верующих в 8 общинах. Церковь Северной Индии насчитывает в Бутане 10 приходов, Северная евангелическо-лютеранская церковь — 1 общину.

Бутанские протестанты за рубежом 
В конце 1980-х — начале 1990-х годов, в результате этнического конфликта из Бутана бежала пятая часть жителей. После временного расселения в лагерях в Непале, беженцы переселялись в Канаду, Норвегию, Великобританию, США и Австралию. Только в 2009—2013 годах в США перебралось 70 тыс. бутанцев. В США и Канаде были открыты многочисленные непало-бутанские христианские церкви. Обращённые в христианство бутанцы в будущем могут послужить миссионерами для своей страны.

См. также 

 Религия в Бутане
 Христианство в Бутане
 Католицизм в Бутане
 Свобода вероисповедания в Бутане

Примечания 

Бутан
Христианство в Бутане
Бутан